

Cinéma 

 The Heartbreak Kid est le titre original du film américain Le Brise-cœur, réalisé par Elaine May en 1972.
 The Heartbreak Kid est un film australien réalisé par Michael Jenkins en 1993.
 The Heartbreak Kid est le titre original du film américain Les Femmes de ses rêves, réalisé par Peter et Bobby Farrelly en 2007.

Autres 

 « The Heartbreak Kid » fut le surnom du catcheur américain Shawn Michaels de 1992 à 1995.